(куки, ):
 Cookie — куки в Интернете.
 Cookie — журнал манги.
 Magic cookie (печенье) — компьютерный термин.
 Cookie Monster — компьютерная программа.

См. также 
 Коржик ( — «печеньковый монстр») — персонаж телешоу «Улица Сезам».
 «» — рассказ Вернора Винджа.